Кубок Шпенглера 1998 — 72-й традиционный турнир Кубок Шпенглера. Проходил с 26 по 31 декабря 1998 года в швейцарском Давосе. Обладателем кубка стала сборная Канады, обыгравшая в финале швейцарский «Давос» со счётом 5:2.

Участники турнира 
  Давос
  Словнафт
  Фельдкирх
  Сборная Канады
  Ферьестад

Результаты

Предварительный этап

Финал

Символическая сборная 
 Вратарь:  Фред Брэтуэйт (Канада)
 Защитники:  Петтери Нуммелин (Давос) —  Матиас Зегер (Фельдкирх) 
 Нападающие:  Марио Шохер (Давос) —  Дэн Ходжсон (Канада)—  Жан-Ив Руа (Давос)

См. также 
 Кубок Шпенглера

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 
 
 

Кубок Шпенглера
Декабрь 1998 года
Спорт в Швейцарии в 1998 году